Усово (транслит. Vusava, бел: Вусава) — деревня в Копыльском районе Минской области. Входит в состав Копыльского сельского совета. На восточной окраине села есть кладбище.

Достопримечательности 

Кирпичная католическая часовня в Усове была построена в 1863 году и освящена. Отреставрирован в 1898 г., освящен священником Далецким. 11 декабря 1900 г. был получен приказ № 5287 Министерства внутренних дел Российской империи по Духовному управлению иностранных религий на имя минского губернатора разрешить проведение богослужений в этой часовне. В настоящее время часовня находится в аварийном состоянии.

Утраченные памятники 

 Усадьба Пляттеров.

Известные люди 
 Михаил Николаевич Чигирь — второй Премьер-министр Республики Беларусь

Ссылки 

 

Населённые пункты Копыльского района
Страницы с непроверенными переводами